Arbutus bezeichnet

 Erdbeerbäume (Arbutus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbutus (Maryland), im Baltimore County
 Arbutus (Minnesota), im St. Louis County
 Arbutus Beach (Michigan)
 Arbutus Park (West Virginia)

Schiffe:
 HMS Arbutus, mehrere Schiffe der Royal Navy
 HMNZS Arbutus, Schiff der Royal New Zealand Navy 1944-48

Sonstiges:
 Arbutus Records, kanadisches Plattenlabel aus Montreal
 Arbutus Branch, Fließgewässer im Blount County, Tennessee
 Arbutus Pond, See im Essex County, New York
 Arbutus Hill Pond, See im Belknap County, New Hampshire
 Arbutus Court Park, Park im Grand Traverse County, Michigan
 Arbutus Park, Park im Outagamie County, Wisconsin
 Arbutus Woods Park, Park im Richmond County, New York

Siehe auch:
 Arbutus Lake